Retour (franz. „Rückkehr“) steht für:
 Retour (Lied)
 Île du Retour, Antarktis
Siehe auch:
 La Retour (Lied)

Val sans retour
Juste retour
Retoure